Carlos Fernando de Austria y Manrique (Madrid, 1639 - Guadix, Granada, 31 de marzo de 1696) fue un noble y eclesiástico español del siglo XVII.
 
Era hijo natural del rey Felipe IV de España y de la vizcaína Casilda Manrique de Luyando y Hurtado de Mendoza.

Nacimiento e infancia 
Su madre, Casilda, era nieta de Ochoa de Luyando, secretario del Consejo de Indias y de Casilda Hurtado de Mendoza; e hija de Juan de Luyando y de María de Sopelana, Butrón y Manrique, nieta a su vez de Juan Manrique, III marqués de Aguilar y conde de Castañeda. Casó muy joven con Juan Ortiz de Luyando Mendieta, rico viudo, pariente (sobrino) de los primeros adelantados del Río de la Plata, Juan Ortiz de Zárate Mendieta y Lope Ortiz de Mendieta. Tuvo tres hijos y una hija: Alfonso, Diego, Joseph y Francisca que fueron meninos de la reina Isabel de Borbón.

Al enviudar, Casilda obtuvo empleo como Guarda Mayor de las damas de la primera esposa de Felipe IV, Isabel de Borbón. Había entrado en la Corte recomendada por su parentesco con el Conde-Duque de Olivares, a través de su hermana Antonia María de Luyando, vizcondesa de Santa Marta.

Al poco de nacer, Carlos Fernando fue enviado a Flandes para que se criase bajo la protección del cardenal infante Fernando, hermano del rey y gobernador general de los Países Bajos españoles. Cuando a finales de 1641 falleció Fernando, fue reclamado por el rey Felipe para que volviese a la Corte madrileña.

En 1642, cuando Carlos Fernando tenía unos 3 años, su madre, Casilda, fue enviada a Austria, donde permaneció siete años, primero como dama de honor de la hermana de Felipe IV, la emperatriz María Ana, y tras su muerte, como instructora en la etiqueta de Borgoña (usada en la Corte de España) ante la archiduquesa Mariana de Austria, de la que llegó a ser guarda mayor de damas. 

Durante este tiempo, Carlos Fernando permaneció en Madrid hasta la vuelta, en 1649, de su madre, junto con Mariana de Austria, que habría de convertirse en la nueva reina consorte. Casilda ocupó su puesto hasta su muerte en 1670, cinco años después del fallecimiento de Felipe IV.

Vida en la Corte 
Carlos Fernando de Austria pasó la mayor parte de su vida en la Corte del Real Alcázar de Madrid. 

Casó en primeras nupcias con doña Isabel Garrido Muñoz, hija de Alonso Garrido y de Isabel Muñoz, vecinos de Huete (Cuenca). Tuvo un hijo, Francisco Fernando de Austria que sería religioso agustino.

En 1666 había enviudado, casándose ahora con 'Francisca Díaz de Labandero y Córdoba, hija de don Jerónimo Diez de Labandero, natural de Cabezón de la Sal, en Burgos, y de doña Juana de Córdoba, natural de Toledo. Tuvieron un hijo llamado Antonio Fernando de Austria, fraile trinitario. En 1668 tuvieron una hija, llamada Mariana Fernando de Austria. En un memorial de 1671 a la entonces reina-regente Mariana, Carlos Fernando declara estar casado y con tres hijos.

En 1684, su esposa Francisca murió en Madrid. Después de enviudar por segunda vez, Carlos Fernando fue ordenado sacerdote, obteniendo nombramiento como canónigo en la Colegiata de San Hipólito en Córdoba.

Unos años después, recibió de su medio hermano el rey Carlos II el nombramiento como canónigo de la Catedral de Guadix.

Nombramiento eclesiástico y estancia en Guadix 
Carlos Fernando llegó a Guadix el 7 de marzo de 1691 acompañado de su hija, Mariana de Austria.
Unos días más tarde, el 19 de marzo de 1691 (a los 52 años) tomó posesión de su nombramiento como canónigo, cargo que desempeñó durante 5 años hasta su fallecimiento, en 1696. Tres años después de su llegada, en 1694, su hija Mariana casó en Guadix con Juan Manuel de Zea y Carvajal.

En sus ocupaciones como canónigo, Carlos Fernando mostró una gran diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Por su intermediación ante el rey Carlos II, el cabildo catedralicio logró sufragar los gastos de adquisición de la custodia 
para la festividad del Corpus Christi, una de las principales joyas de orfebrería de la catedral accitana, diseñada por Alonso Cano.

A su muerte en 1696, Carlos Fernando de Austria recibió sepultura en la cripta de la catedral de Guadix.

Ancestros

Referencias 
 Asenjo Sedano, Carlos, 1979. "Por tierras de Granada".  ISBN 84-85551-14-1 
 Rodríguez Sánchez, Sergio Antonio: “Un canónigo de la Catedral de Guadix era hijo de Felipe IV”. Revista “Nieve y Cieno”, opúsculo anual, Guadix, nº 46, año 2001, págs. 111-112.
 Enrique, Antonio, 2009. ”La espada de Miramamolín".  ISBN 978-84-92429-77-6 
 Hernández Montalbán, Carmen, 2013. "Sangre de Reyes". Periódico "Ideal", Granada. 12-01-2013, página 22.
 Memorial de Carlos Fernando de Austria, Archivo: Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional. Signatura: OSUNA,CT.286(BIS),D.7
 Rodríguez Leyva, Sergio Antonio: "La madre del canónigo Austria". Revista "Nieve y Cieno", opúsculo anual, Guadix, nº 60, año 2014, pags. 93-107.
 Rafael Aguilar Priego Boletín Real Academia de Bellas Artes:Testamento de Carlos Fernando de Austria:Archivo de Protocolos de Córdoba, oficio 39, tomo 20, fol.41.
 Miranda Rivas, Marcelo Fernando: "Nuevas luces acerca de Carlos Fernando de Austria". Revista "Nieve y Cieno", opúsculo anual, Guadix, nº 61, año 2015. 

Casa de Austria
Reinado de Felipe IV
Reinado de Carlos II de España
Hijos ilegítimos de monarcas de España